Franciaország
Saint-Astier, település Dordogne megyében
Saint-Astier, település Lot-et-Garonne megyében